de Abdij Notre-Dame d'Orval in het Belgische Villers-devant-Orval 
het Orval (bier) dat in de Abdij van Orval gebrouwen wordt

 Orval (Cher)
 Orval (Manche)